Phantasy Star II, известная в Японии как  — японская ролевая игра, выпущенная подразделением Sega AM7 компании SEGA для игровой приставки Sega Mega Drive в Японии 21 марта 1989 года. В следующем году была локализована в Европе и Америке. Это вторая игра из серии Phantasy Star, которая служит продолжением первой игры с приставки Sega Master System.

С 2010 года игра доступна в составе сборника SEGA Mega Drive and Genesis Classics для платформ Linux, macOS, Windows, с 2018 — PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.

События происходят спустя тысячу лет после событий первой части. Главным героем становится специальный государственный агент по имени Юсис. Его миссией является расследование ситуации, в которой центральный суперкомпьютер, управляющий жизнеобеспечением на планете Мотавия, «Материнский Мозг» () начал неисправно функционировать по неизвестной причине, в результате чего населению планеты стала грозить опасность.

Phantasy Star II — первая 16-битная ролевая игра, выпущенная на западном рынке. Она вышла на несколько месяцев раньше оригинальных 8-битных игр серии Final Fantasy на NES и использовала шестимегабитный картридж. По этой причине Phastasy Star II значительно объёмнее, чем другие подобные игры, выходившие до неё, что сделало её новым эталоном жанра. Многие элементы (такие, как научно-фантастический сеттинг, случайные бои и высокий уровень сложности) были переняты из первой части игры, однако появились такие нововведения, как переменчивая окружающая среда, разные графические улучшения и сюжет, ведомый биографией и историей персонажей.

С момента запуска Phantasy Star стала предметом всеобщего признания критиков, поклонников и энтузиастов ролевых игр. Она рассматривается как игра, опередившая время во многом благодаря насыщенному сюжету и серьёзным отношением к тем вопросам, над которыми разработчики других игровых серий задумаются лишь через несколько лет. Серия игр считается одной из величайших и влиятельных серий ролевых игр всех времён.

Игровой процесс 
Геймплей второй части схож с первой игрой серии. Пошаговая система боя позволяет игроку управлять действиями команды в составе до четырёх человек. Каждый из восьми персонажей обладает своими предпочтениями относительно оружия и экипировки, а также способен развивать свойственные для своей профессии техники (местный научно-фантастический аналог магии в традиционном фэнтези). С их помощью игрок должен побеждать врагов на мировой карте и в подземельях для продвижения по сюжету.

В этой части игры отказались от вида от первого лица, который использовался в первой части как во время перемещения по подземелью, так и во время сражений. Вместо этого использована проекция «сверху-сбоку» для разведки и вид от третьего лица в сражениях.

Персонажи 

В общей сложности в игре присутствуют восемь игровых персонажей, каждый со своим характером, оружием и способностями. Всем героям, за исключением Нэи, можно менять имена. Имя протагониста вводится перед началом повествования; в случае ввода пустой строки используется имя по умолчанию (Юсис). Другие персонажи во время знакомства с главным героем спрашивают, подходят ли им их настоящие имена. Если выбрать отрицательный ответ, игрок получает возможность назвать героев по-своему, иначе имена персонажей задаёт система. После присоединения нового героя к команде изменить имя персонажа уже нельзя.

Личная история персонажей-спутников на ход событий в сюжете практически не влияет (все персонажи, кроме Юсиса и Нэй, побочны и взаимозаменяемы в любой момент игры, поэтому никакой нагрузки на сюжет не несут), однако предыстория и собственные мотивы каждого из восьми героев позднее объясняются в серии текстовых ролевых игр Phantasy Star II Text Adventures, вышедших в качестве сюжетного дополнения к игре.

 (, Рольф) — протагонист, последний потомок главной героини первой игры Алисы Ландил (). Родился 17 сентября 1263 года. В возрасте 10 лет потерял родителей во время катастрофы на космическом корабле, столкнувшимся с планетой Дезолис, однако был спасён Лутцем, пробудившимся от крика Алисы. Юсис является государственным агентом города Пасео уже второй год, состоя на службе у командира Мотавии. Он — один из лучших бойцов в игре и единственный персонаж, способный использовать двуручный меч. Кроме того, по мере развития он осваивает мощные атакующие техники.

 (, Нэй) — представитель уникальной расы , подруга и объект заботы Юсиса. Родилась 30 августа 1283 года. Она — результат эксперимента Биосистемной Лаборатории по скрещиванию генов человека и биомонстра. Из-за её необычной внешности люди в городе всегда относились к ней, как к монстру, и даже пытались убить, однако по случайному стечению обстоятельств Юсис сумел спасти её от рук убийцы 7 месяцев назад, когда та была ещё ребёнком. С тех пор Нэй жила у Юсиса в доме как младшая сестра. Благодаря своей нечеловеческой натуре и, как следствие, быстрому росту, стала взрослой девушкой всего за 7 месяцев. Узнав о том, что Юсис должен покинуть дом на некоторое время для выполнения ответственного задания, отказывается оставаться в доме одна и вынуждает Юсиса взять её с собой. Будучи лёгкой, быстрой и подвижной, как зверь, предпочитает одеваться как можно более легко. В битве использует закрепляющиеся на запястьях острые когти, владеет некоторыми исцеляющими техниками.

 (, Рудольф Штайнер) — первый персонаж, который присоединяется к Юсису и Нэй в их странствиях. Родился 1 июля 1249 года. В прошлом он был солдатом армии Алгола, был женат и имел дочь, но после нападения биомонстров на Мотавию его семья была убита и он поклялся отомстить, покинув армию и став охотником. Он встречается с Юсисом и Нэй после посещения города . Рудгар — самый физически сильный и выносливый персонаж, однако он не способен использовать техники. Из-за своей большой силы он может носить тяжёлую броню, недоступную другим персонажам. В бою предпочитает тяжёлое огнестрельное оружие, но также может использовать и ножи.

 (, Эми Сейдж) — молодой врач, работавший в больнице Речного Города (). Родилась 26 апреля 1261 года. Присоединяется к отряду после посещения . Она является самым слабым и медленным бойцом в игре, однако владеет очень сильными целительными и защитными техниками. Может сражаться ножами, жезлами и малым огнестрельным оружием.

 (, Хью Томпсон) — пятый член команды Юсиса, присоединяющийся поле расследования в Биосистемной Лаборатории. Родился 14 июня 1264 года. Он биолог и бывший студент Мотавианского университета. Благодаря хорошим знаниям по биологии он хорошо знает растения и биомонстров. Хотя Хьюи не является особенно сильным, его техники крайне эффективны против биомонстров. Как и Анн, может пользоваться жезлами, ножами и малым огнестрельным оружием.

 (, Анна Зирски) — шестой член партии, присоединяется к группе в городе . Дата рождения неизвестна. Амия — охотник и защитник, её целью является принести мир на Мотавию, таким образом она больше известна как контр-охотник, обладающий волей и нежеланием сдаваться. Она выступает против биомонстров и людей, преследующих дурные цели. Является одним из самых физически сильных бойцов, но владеет лишь небольшим количеством техник. Её главное оружие — боевой бумеранг, но также она может орудовать ножами и кнутами.

 (, Джош Каин) — седьмой член партии. Родился 9 декабря 1263 года. Присоединяется к группе после посещения города . Кайндс — самопровозглашённый «мастер-ломастер» по причине того, что он всегда мечтал стать инженером, однако вся техника и электроника в его руках ломалась и взрывалась. Этот серьёзный недостаток Кайндс решил обратить на пользу: в команде Юсиса он — сбалансированный боец, профессионал по поломке вражеских роботов и машин, что делает его ценным членом команды во второй половине игры (его техники направлены на выведение вражеской техники из строя). Он может пользоваться оружием с коротким лезвием и револьверами.

 (, Шир Голд) — последний персонаж, присоединяется к команде в  (последний в очереди город на Мотавии, посещаемый командой). Родилась 1 апреля 1263 года в богатой и хорошо обеспеченной семье на Мотавии. Будучи единственной дочкой миллионера, получила лучшее образование и имела все, о чём могла мечтать, однако ей не хватало приключений, поэтому она стала воровкой. Шилка — самый быстрый персонаж в игре. Она владеет примерно теми же техниками, что и Юсис, однако изучает их гораздо позже него. Кроме того, Шилка способна красть из магазинов и зданий предметы, многие из которых невозможно получить иным способом. После получения определённого уровня она способна украсть визифон (видео-телефон) из главной башни Пасео, позволяющий удалённо связываться со службой хранения данных и сохранять игру, находясь даже вне стен города. Однако, после каждой кражи она покидает отряд, и за ней приходится возвращаться в дом Юсиса, в город Пасео.

Сюжет 
Где-то глубоко в галактике Андромеды есть солнечная система . Основная звезда системы имеет три планеты. Первая планета — , дом правительства. Управляющие, казначеи, и великие мыслители живут в больших башнях из слоновой кости, вдали от шума и суеты повседневной жизни. Вторая —  — сияющая жемчужина. Из сухой жёлтой пустынной планеты, заражённой муравьиными львами, с помощью Климатрола (комплекс по регулированию климата на планете) Мотавия была преобразована в сине-зелёный тропический рай. Покрытые куполом (для создания эффекта парника) хозяйства выращивают сельскохозяйственные культуры, вода берётся из запруженных рек. Жизнь на Мотавии великолепная, мягкая и лёгкая. У людей есть всё, что они хотят, и им не обязательно работать. Третья —  — ледяная планета. Мало что известно об этой загадочной и тёмной планете, разве что издалека видно, что на её поверхности располагается огромный чёрный кратер, судя по всему, оставленный гигантским метеоритом.

Тысяча лет прошла с тех пор, как Алиса и её друзья освободили Алголь от злого демона Лассика. С тех пор все три планеты живут в утопичном мире, в котором все политические действия выполняет «Материнский Мозг» — суперкомпьютер, находящийся где-то за пределами солнечной системы Алголь. Он контролирует климатические башни, биосистемные лаборатории и другие вещи, обеспечивающие всё, что нужно жителям Мотавии для беззаботной жизни. Но нигде нет упоминания о его точном местоположении или информации о его создателях, люди просто принимают тот факт что этот компьютер правит ими.

Игра начинается с короткого монолога, в котором Юсис рассказывает о странном повторяющемся кошмаре, мучающем его с давних пор. Во сне молодая девушка (похожая на Алису из первой части игры) сражается с демоном, но Юсис не знает, кто она. Во сне Юсис находится поблизости, однако не может ничем ей помочь — его тело и даже его язык не подчиняются ему: всё, что он может делать — молча наблюдать, как демон атакует девушку снова и снова. И каждый раз в момент, когда девушке угрожает смертельная опасность, Юсис просыпается. Из своего дома, находящегося в столице Мотавии, Пасео, Юсис прибывает в центральную башню, чтобы встретится с главой правительства Мотавии (командиром) и получить от него новое, особо важное задание.

В биосистемной лаборатории произошла авария, из-за которой она начала производить жутких биомонстров. Цель задания состоит в том, чтобы забрать рекордер, который прольёт свет на причины аварии. Придя домой Юсис начинает собирать вещи для путешествия, так как биосистемная лаборатория находится не близко, а станции телепортации по какой-то неизвестной причине вышли из строя. Его приёмная «сестра» Ней говорит что не отпустит его одного и убеждает Юсиса взять её с собой.

Достав рекордер и тщательно проанализировав его в центральной башне, герои выясняют, что авария была подстроена. Сигналы на изменение поступали из климат-контроля Мотавии. Во время похода в климат-контроль команда также обнаруживает антагониста — Нэй Первую (), получеловека-полубиомонстра, которая является старшей «сестрой» Нэй и её неотъемлемой частью для поддержания жизни обеих. От неё герои узнают, что Нэй, так же, как и её сестра — результат эксперимента по скрещиванию генов человека и биомонстра ради получения новой расы ньюманов. Являясь частично биомонстром (биологически изменённым животным), она была изгоем общества, что заставляло её ненавидеть человечество и таким образом саботировать климат-контроль Мотавии и биосистемную лабораторию, вызывая засуху и размножение биомонстров по территории всей планеты. Нэй, не разделив взглядов сестры, выходит на смертельную дуэль, в результате которой Нэй умирает. Умирая, Ней просит Юсиса не повторять её ошибок и сделать все возможное чтобы подобные ситуации больше никогда не происходили. После этого Юсис и другие члены команды побеждают Нэй Первую, однако это становится причиной новой катастрофы — разрушение Климатрола — модуля, управляющего оборотом воды на планете. Примечательно, что Нэй имеет возможность и выиграть бой с сестрой, но после этого всё равно умирает, однако с другим диапогом.

По возвращении героев в штаб глава правительства сообщает Юсису, что Материнский Мозг объявил его и его друзей преступниками. Из-за разрушений вода выходит из-под контроля. Центральное озеро оказывается затоплено, и Юсис с друзьями становятся единственными, кто может предотвратить массивное наводнение на Мотавии. Они открывают четыре плотины, но после открытия последней попадают в плен и приговариваются к смерти на спутнике Гайра ().

Смирившись с судьбой и приготовившись к суровой участи, герои замечают что происходит какая-то авария. Спутник по непонятной причине начинает давать сбой и падать. Однако группу спасает  — космический пират. Он рассказывает что на самом деле предназначение Гайры, ставшее смертельным приговором для героев — это столкновение с Пармой и как следствие — её разрушение. Материнский Мозг давно вышел из под контроля и пытается уничтожить человечество, попыток было уже много, в том числе «рождение» первого антагониста злой сестры Ней — дело рук именно Материнского Мозга. Он просит Юсиса отправиться на планету Дезолис и найти там человека по имени  (персонажа из первой игры), потому что только он знает как можно победить Материнский Мозг.

Глава правительства Мотавии даёт в распоряжение Юсиса космический корабль в благодарность за спасение от наводнения. Он даёт Юсису его последнее задание — уничтожить Материнский Мозг. После этого, Юсис отправляется на заброшенную планету Дезолис.

На брошенной планете Юсис, исследуя обрывки газет и дневники шахтёров, выясняет, что когда-то её пытались колонизировать, но попытки провалились из-за слишком неблагоприятных условий. Кроме того, все полёты в космос были запрещены из-за аварии, в которой погибли родители Юсиса. В городах Дезолиса нет ни одного сервера, который бы мог связывать его с Материнским Мозгом — потому что жители Дезолиса уничтожили все его проявления. Найдя Усадьбу Эсперов, Юсис пробуждает Лутца от анабиоза. После долгого сна Лутц сообщает героям, что народ Алголя передал заботу о себе полностью в руки Материнского Мозга, таким образом судьба системы зависит только от работы этого компьютера. Для спасения Алголя герои должны завладеть разбросанными по всему Дезолису артефактами, названные в честь Нэй, и победить Тёмную Силу, взявшую под свой контроль Материнский Мозг.

Собрав все артефакты, Лутц вручает последний артефакт — клинок Ней, а затем телепортирует Юсиса и команду на космическую станцию, на которой находится Материнский Мозг. Победив Тёмную Силу, а затем и сам Материнский Мозг, Юсис начинает свой монолог, в котором он рассуждает о том, что цивилизация теперь будет отброшена в развитии на множество веков назад. Это плата за свободу и независимость от Материнского Мозга.

Собираясь покинуть станцию, Лутц замечает, что за Материнским Мозгом есть ещё одна потайная комната и просит осмотреть её. Внутри обнаруживается колоссальная комната с огромным количеством странных людей. Их лидер начинает рассказывать Юсису о том, что все эти люди когда-то жили на далёкой планете Земля, находящейся в Солнечной системе. Но из-за экологической катастрофы они были вынуждены искать новый дом, которым оказалась система Алгол. Они построили Материнский Мозг, чтобы тот смог сделать коренных жителей слабыми и беззащитными перед угрозой колонизации землян. Суперкомпьютер был всего-лишь инструментом в руках алчных землян. Поняв это, Юсис решает, что больше нет пути назад и решает бросить землянам вызов. Старик лишь усмехается и разводит руками, он уверен в своей победе. Лутц телепортирует оставшихся членов команды на помощь Юсису, и все они начинают свой последний бой.

Игра заканчивается кадром с планетой, на которой начинается рассвет. Исход неравного боя между Юсисом и потомками землян остаётся неизвестен.

Отличия английской версии 
Из-за ограничений длины оригинальных текстовых полей с учётом технологий того времени, многие названия астрономических объектов, населённых пунктов, имён персонажей, названий техник и предметов претерпели серьёзные изменения во время перевода с японского языка на английский. Так как в японском языке для записи слов используется слоговая азбука, большинство слогов которой выражается двумя-тремя английскими символами, все названия были либо обрезаны, либо сокращены, либо вовсе изменены, чтобы уместить их в оригинальное символьное пространство. Например, название планеты  состоит из четырёх символов, и при записи на английском языке выглядело бы как Motavia. Но поскольку переводчики были ограничены всего четырьмя символами, всё, что они смогли сделать — уместить в четырёхсимвольное пространство лишь слово MOTA и использовать только такое название на протяжении всей игры. При этом на карте системы Алголь, где все слова являются частью одной общей картинки, а не выводимым отдельно текстом, оригинальные названия планет сохранились.

По этой же причине системные сообщения, отображаемые в конце битвы, не могли уместиться в одну строчку, как это было в японском оригинале. Из-за этого переводчики разбили каждое сообщение на два, в результате чего при успешной победе в английской версии игры приходится листать текст шесть раз вместо трёх, что может утомлять игрока при частых битвах.

Отшельник Лутц, который живёт в особняке на Дезолисе и помогает Юсису с друзьями в их миссии, является тем самым эспером Лутцем, сопровождавшим Алису в первой Phantasy Star, но поскольку в английской версии первой части он был назван Ноем, эта связь после локализации была утеряна — догадаться о том, что это один и тот же герой, остаётся возможным только по внешности.

В японской версии  (, Уствестия) — музыкант, который живёт на окраине города и учит персонажей музыкальной технике, проявляет нетрадиционную сексуальную ориентацию. Когда группа просит Авантино обучить музыке какого-либо из мужских персонажей, Авантино замечает, что ученик «выглядит мило» и уделяет ему больше внимания чем женским персонажам, снижая плату за обучение. Этот пункт заменён в американской версии, вместо первоначальной фразы Авантино теперь говорит о том, что ученик «выглядит способным».

В то время как музыка и звуковые эффекты одинаковы в обеих версиях, малые барабаны играют намного громче в оригинальной версии.

Порты и переиздания 
Игра переиздана в качестве порта в двух различных формах на консолях Sega Saturn и Game Boy Advance под названием Phantasy Star Collection. Он также выпущен в сборнике Sega Smash Pack Volume One на Dreamcast. Игра стала доступна через сервис Nintendo Virtual Console. Это также часть Sega Genesis Collection консолей PlayStation 2 и PlayStation Portable. Игра доступна в сборнике Sonic's Ultimate Genesis Collection для Xbox 360 и PlayStation 3. 10 июня 2009 года игра выпущена в сервисе Xbox Live Arcade под баннером Sega Vintage Collection. 26 августа 2010 года вышел порт для iPhone.

Ремейк игры под названием Phantasy Star Generation 2 вышел на PlayStation 2 в 2005 году как часть сборника Sega Ages.

Phantasy Star Generation 2 («Звезда Фантазии: Поколение 2»), также как и Phantasy Star Generation 1, использует отражение событий оригинальной игры с добавлением развития персонажа и более конкретизированной истории. Она отличалась улучшенной графикой, пересмотренной боевой системой и видоизменённым саундтреком. Новые функции позволяют играть в оригинальную игру, изданную на Mega Drive/Genesis, а также загружать файлы из Phantasy Star Generation 2, и дают возможность играть за Нэй на протяжении всей игры, тем самым отрицая её смерть (это один из секретов: работает только в случае успешного прохождения первой части перед второй).

Первоначально был намечен североамериканский и европейский релиз от Conspiracy Entertainment как Phantasy Star Trilogy, состоящий из первой, второй и четвёртой части серии. Будущее компиляции является неопределённым, поскольку Sega забросила планы по разработке ремейка. Об этом свидетельствует тот факт, что игра не значится в списке проектов Conspiracy Entertainment.

Sega of Japan отказалась от планов по созданию ремейка Phantasy Star IV в пользу компиляции из повторов оригинальных четырёх игр.

Критика 

Phantasy Star II была знаковой игрой для своего времени, «игрой с многочисленными нововведениями», по мнению Nintendo Power. Это первая RPG для Mega Drive/Genesis и вышедшая в Северной Америке, ещё раньше чем, оригинальная Final Fantasy — другой ключевой игры, популяризовавшей жанр.

Оригинальная Phantasy Star была большой по объёму игрой для того времени в связи с технологическими достижениями Master System и Mega Drive. Игра использовала более большой по объёму картридж, чем предшественник — размером 6 мегабит, делая её крупнейшей игрой для игровой консоли того времени. Phantasy Star II рассмотрена в 1990 году журналом Dragon в 160 выпуске, критиками Хартли, Патрисией, и Кирком Лессером в колонке «The Role of Computers». Обозреватели дали игре 5 звёзд из 5, охарактеризовав её как «одну из лучших ролевых игр, которая когда либо была выпущена для игровой консоли». Геймдизайнер Рой Р. Адамс (который работал над Wizardry) оставил положительный отзыв в Computer Gaming World, заявив, что «16-битная графика великолепна, но самое интересное заключается в сюжете в стиле научной фантастики». Он пришёл к выводу, что это «сложная и приятная игра, с превосходной системой боёв боевым и анимированной графикой». Журнал Raze дал игре 90 %, заявив, что это «сложная игра, насыщенная геймплеем». HonestGamers, также обозревавший игру, дал ей 10 баллов из 10б хваля апокалиптическое настроение игры и сложность. Леви Бьюкенен из IGN оценил IPhone-версию в 8,5 баллов из 10, назвав её «удивительной игрой» с «реальным смыслом открытия». В конце обзора критик назвал проект «любимым поворотом в истории видеоигр». На GameRankings, она указана в качестве самых рейтинговых игр 1988 года, со средним баллом 85 %. Она также имеет средний балл 9,0 из 10 на GameStats.

Phantasy Star II рассматривается многими как предшественник для некоторых аспектов ролевых видео-игр, таких как эпичность, драма, лихо закрученная история персонажей дело с серьёзными темами и тактическая боевая система, обеспечив интерес к таким играм. Phantasy Star II с чисто фантастической обстановкой была также одним из основных ответвлений в ролевых играх, которые ранее были в значительной степени ограничены фэнтези и научной фантастикой. В центре внимания был научно-фантастический сюжет, представляющий инопланетное вторжение, в противовес нападению протагонистов на главных героев. Сильная характеристика игры, а также использования самопознания, как мотивирующего фактора для персонажей вступать в битву оказали большое влияние на последующие RPG, такие как Final Fantasy. В ней предпринята смелая попытка ввести социальные комментарии.

Phantasy Star II много раз включалась в список «величайших игр всех времён». По версии Electronic Gaming Monthly, она на 97 месте в списке «200 величайших игр своего времени». В августе 2005 года он включён в такой же список по версии GameSpot. Nintendo Power назвал Phantasy Star II (наряду с четвёртой частью) как одну из величайших игр всех времён. В 2011 году GamePro включила игру в свой список «20 определяющих ролевых видеоигр». Журнал Mega разместила игру на 29 место в «Топ игр всех времён на Mega Drive».

Примечания

Ссылки 
 Phantasy Star II for Virtual Console на Nintendo.com
 Phantasy Star II на Phantasy Star Cave
 Phantasy Star II  на The Phantasy Star Pages (включает в себя оригинальное руководство и полный сценарий)
 Phantasy Star II на RPGclassics.com (руководство и список пунктов)
 Phantasy Star II на FantasyAnime.com (включает в себя снимки с экрана, арт снимки, музыку и файлы для загрузки)
 Phantasy Star Generation 2 на IGN

Компьютерные игры 1989 года
Игры для Sega Genesis/Mega Drive
Игры для Sega Master System
Игры для PlayStation 2
Компьютерные игры, разработанные в Японии
Игры для Virtual Console
Phantasy Star